

Arachnologie 
 Donacosa merlini, espèce d'araignées aranéomorphes.

Herpétologie 
 Pseudhymenochirus merlini, espèce d'amphibien de la famille des Pipidae.

Patronyme 

 Ludovico Merlini (1690-1770), cardinal italien ;
 Marisa Merlini (1923-2008), actrice italienne ;
 Milinka Merlini (1929-1996), joueuse d'échecs française d'origine serbe ;
 Richard Merlini (1965-), homme politique québécois.